Het ATP-tennistoernooi van Madrid (officieel Mutua Madrid Open) van 2013 vond plaats van 5 tot en met 12 mei in de Spaanse hoofdstad Madrid. Er werd gespeeld op gravel-banen.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Halve finale en finale

Eerste kwart

Tweede kwart

Derde kwart

Vierde kwart

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bronvermelding 
  Enkelspel
  Dubbelspel

Madrid
ATP-toernooi van Madrid